Премия Роми Шнайдер () — французская награда, присуждаемая ежегодно молодым актрисам Франции. Премия основана в 1984 году по инициативе французских журналистов Марлен и Эжена Муано и названа в честь французской актрисы Роми Шнайдер.

Лауреаты

Ссылки 
 
 

Кинопремии Франции